Білл Вайт (;  26 серпня 1939, Торонто — 21 травня 2017) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1956 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Рочестер Американс», «Спрингфілд Індіанс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 695 матчів у НХЛ, включаючи 91 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота 
1976 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Робота обмежилась з командою «Чикаго Блек Гокс».

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1972, 1973, 1974.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974.
 Найкращий тренер ОХЛ — 1978.

Статистика

Тренерська статистика

Примітки

Посилання 
 
 

Уродженці Торонто
Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Тренери «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти АХЛ